Großberghausen steht für

 Großberghausen (Freystadt), Bayern
 Großberghausen (Hückeswagen), Nordrhein-Westfalen